Allen Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Run (Little Olive Green Creek), Fluss im Morgan County in Ohio
 Allen Run (Ohio River), Fluss im Washington County in Ohio
 Allen Run (Sandusky River), Fluss im Crawford County in Ohio
 Allen Run (Redstone Creek), Fluss im Fayette County in Pennsylvania
 Allen Run (Two Lick Reservoir), Fluss im Indiana County in Pennsylvania
 Allen Run (Fox Run), Fluss im Hampshire County in West Virginia
 Allen Run (Kanawha River), Fluss im Wood County in West Virginia
 Allen Run (Middle Island Creek, Pleasants County), Fluss im Pleasants County in West Virginia
 Allen Run (Middle Island Creek, Tyler County), Fluss im Tyler County in West Virginia
 Allen Run (North Fork Beaver Creek), Fluss im Pocahontas County in West Virginia

Siehe auch:
 Allens Run